Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2012 se konal v sobotu 3. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chiemgau Arena. Zahájení sprintu proběhlo v 15:30 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu a vedoucí disciplíny ve světovém poháru byla německá závodnice Magdalena Neunerová.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2012